Открытый чемпионат Европы по биатлону 2009 () года прошёл с 28 февраля по 4 марта 2009 года в Уфе (Россия).

По новым правилам Международного союза биатлонистов, в чемпионате смогли принять участие взрослые спортсмены не старше 26 лет. Для юниоров возрастные рамки не изменились — до 21-го года.

Результаты гонок чемпионата

Взрослые (до 26 лет)

Юниоры (до 21 года)

Таблица медалей

Общая

Взрослые

Юниоры

Ссылки 
 Официальный сайт чемпионата
 Официальный сайт IBU

Чемпионаты Европы по биатлону
2009 год в биатлоне
Международные спортивные соревнования в Уфе
биатлон
Февраль 2009 года
Март 2009 года
Спорт в России в 2009 году
Международные соревнования по биатлону в России
Чемпионаты Европы в России
2009 год в Башкортостане